La Copa de Brasil 1993 fue la quinta edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales. 

El campeón del torneo fue el Cruzeiro por primera vez en su historia. Equipo de la ciudad de Belo Horizonte, después de haber ganado 2-1 al Grêmio el último campeón. El máximo goleador de la copa de Brasil 1993 fue Gílson con 8 goles, quien jugaba para el Gremio.

En el torneo se jugaron 62 partidos y se marcaron 180 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Cruzeiro1° título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía adicional

Enlaces externos 
 copadobrasil.com Sitio web oficial de la Copa de Brasil.
 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1993
Fútbol en 1993
Brasil en 1993